Confederate Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Confederate Hill (Kentucky)	
 Confederate Hill (Tennessee)